

Sigle ou abréviation

Sigle 

Le sigle SIA peut signifier :
 Salon international de l'agriculture, une foire annuelle organisée à Paris ;
 Sentier international des Appalaches, un sentier traversant la chaîne des Appalaches au Canada ;
 Service de l'information aéronautique français, chargé de rendre les services d'information aéronautique destinés à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne ;
 Singapore Airlines, une compagnie aérienne ;
 Système d’information archivistique ;
 Società Italiana Aviazione, une ancienne société italienne spécialisée dans le domaine de la construction aéronautique ;
 Société des ingénieurs de l'automobile, une société savante des ingénieurs de l'automobile ;
 Société suisse des ingénieurs et des architectes, voir Normes SIA ;
 Solidarité internationale antifasciste, une organisation libertaire fondée en 1937 ;
 Subaru of Indiana Automotive,Inc, une usine automobile de Subaru aux États-Unis ;
 Syndicat indépendant de l'automobile, un syndicat au sein de la société PSA Peugeot Citroën ;
 Syndrome d'insensibilité aux androgènes ou pseudo-hermaphrodisme masculin ;
 Syndrome d'irradiation aiguë, un ensemble de symptômes potentiellement mortels résultant d'une exposition à une forte dose de rayonnements ionisants ;
 Système d'identification automatique, un système d’échanges automatisés de messages entre navires par radio VHF ;
 Système d'information sur les armes (nouveau système de traçabilité des armes en France, parfois aussi dit ratelier numérique, qui intègre au  octobre 2020 un « livre de police numérique » ou LPN).

Abréviation 
 SIa est l'abréviation de « supernova de type Ia ».

Sciences et techniques 
  est un genre d'insectes orthoptères, de la famille des Stenopelmatidae.

Culture et société 
 Sia est un personnage de la mythologie égyptienne.

Nom de personne 
 Simon Sia (v.1960- ) est un homme d'affaires et homme politique papou-néo-guinéen.
 Sia (1975-) est une chanteuse australienne.

Toponyme

Burkina Faso 
 Sia, une commune du département de Guiaro ;
 Sia, une commune du département de Gomboro ;
 Sia, une commune du département de Sapouy ;

France 
 Sia, une ancienne piève de Corse occupant le rivage nord du golfe de Porto.